NTJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manti-Ephraim, Utah (Stati Uniti d'America)
 ntj – codice ISO 639-3 della lingua ngaanyatjarra